Маттео Сильватико (; 1285 — 1342) — средневековый врач и ботаник. 

Наибольшую известность получил как автор научного трактата о лекарственных средствах , который он закончил около 1317 года. В большинстве случаев в работе описываются лекарства растительного происхождения, обычно травы. В средневековой Европе работа пользовалась большой популярностью, в разных странах было выпущено по крайней мере одиннадцать изданий книги.

Биография 
Точных сведений о жизни Маттео Сильватико сохранилось мало. Родился в 1280-х годах, вероятно в северной Италии в Мантуе.
Жил и работал на юге Италии в Салерно, где преподавал в . Там же основал первый в мире ботанический сад .
Умер приблизительно в 1342 году.

Труды 
 Liber pandectarum medicinae. 1498, 1541
 Pandecta synonymarum et medicinarum simplicium aggregatarum.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Silvatico Matteo